La Ligue A 2020-2021, 80ª edizione della massima serie del campionato francese di pallavolo femminile, si è svolta dal 25 settembre 2020 al 21 aprile 2021: al torneo hanno partecipato quindici squadre di club francesi e la vittoria finale è andata per la seconda volta all'.

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto:
 Regular season, disputata con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di trenta giornate (l' non ha concorso ai fini della classifica finale): la prima classificata si è laureata campione di Francia, le ultime due classificate sono retrocesse in Élite.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti 
La squadra neopromossa dall'Élite è stata l', vincitrice dei play-off promozione.

Per integrare l'organico delle squadre è stato ripescato il .

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Campione di Francia.
      Retrocessa in Élite.

Classifica finale

Statistiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2020
Pallavolo nel 2021
 2020-2021